Ту́я — многозначный термин. Может означать:

 Туя — род голосемянных хвойных растений семейства Кипарисовые.

Персоналии 
 Туя (ум. ок. 1375 год до н. э.) — древнеегипетская знатная женщина XVIII династии.
 Туя (ок. 1325—1258 годы до н. э.) — древнеегипетская царица XIX династии, супруга фараона Сети I и мать Рамсеса II.
 Туя, Алессандро (род. 1990) — итальянский футболист.

Топонимы 
 Туя — озеро в провинции Британская Колумбия (Канада).
 Туя — река в России, протекает в Томской области.
  — село в Латвии, в составе Алуксненского края.
 Туя — село в Латвии, в составе Лимбажского края.